Makat kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Makat (ort i Kazakstan), Atyraw, 
 Maqat Aūdany, distrikt, Atyraw, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar